Deusser bzw. Deußer ist der Familienname folgender Personen:

 August Deusser (1870–1942), deutscher Maler und Kunstpolitiker
 Daniel Deußer (* 1981), deutscher Springreiter

Siehe auch:
 Deuser